Torcy-le-Grand ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Torcy-le-Grand (Aube)
 Torcy-le-Grand (Seine-Maritime)

siehe auch:

 Torcy-le-Petit